Pleasant Plain ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Plain (Indiana)
 Pleasant Plain (Iowa)
 Pleasant Plain (Ohio)
 Pleasant Plain (South Carolina)

Siehe auch:
 Pleasant Plains